Les lettres OAP peuvent correspondre à : 
 un œdème aigu du poumon ;
 une orientation d'aménagement et de programmation.
  (Libre accès (édition scientifique))